Санта Исабел, Гранха има више значења:

 Санта Исабел, Гранха (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Исабел, Гранха (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику